Opowieści z kręciołkowa (ang. Higglytown Heroes, 2004–2007) – serial animowany produkcji amerykańskiej. W Polsce emitowany na kanale Disney Channel w bloku Playhouse Disney, a obecnie od 1 września 2010 roku nadawany na kanale Playhouse Disney.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Disney Character Voices International – Sun Studio Polska
Reżyseria:
 Artur Kaczmarski,
 Joanna Węgrzynowska (20 odcinków)
Dialogi polskie: Aleksandra Dobrowolska
W wersji polskiej udział wzięli:
 Anna Sztejner – Julek
 Brygida Turowska – Grzesio
 Anna Apostolakis – Frania
 Joanna Węgrzynowska – Kuba
 Beata Wyrąbkiewicz – Róża
 Adam Krylik – Dostawca pizzy
 Anna Sroka
 Tomasz Steciuk
 Wojciech Paszkowski
 Stefan Knothe
 Paweł Szczesny
i inni

Wykonanie piosenki czołówkowej: Tomasz Steciuk, Juliusz Kamil Kuźnik i inni

Lektor tytułu serialu: Radosław Popłonikowski
Lektor tytułów odcinków: Brygida Turowska

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2007